Альтар () — испаноязычный топоним, в дословном переводе: алтарь, жертвенник''.

 Альтар — пустыня на побережье Калифорнийского залива (Мексика).
 Альтар — малый город в Мексике, штат Сонора, входит в состав одноимённого муниципалитета.
 Альтар — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сонора.